Osterstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Osterstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro